Singularitet kan avse:

 Gravitationell singularitet -  en punkt i rymden där de värden som beskriver gravitationsfälts styrkor får oändliga värden 
 singulär punkt - ett begrepp inom komplex analys, en punkt där en för övrigt analytisk funktion  ej är definierad
 Singulariteten - en teoretisk framtida tidpunkt karaktäriserad av teknologiska framsteg utan motstycke